

Presentación previa 
Marcos Baghdatis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Dudi Sela derrotó en la final a John-Patrick Smith.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Primera ronda)
  John Millman (Segunda ronda)
  Ernests Gulbis (Primera ronda)
  Ruben Bemelmans (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Go Soeda ''(Baja)
  Kyle Edmund ''(Baja)
  Taro Daniel ''(Segunda ronda)
  Alejandro González ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Vancouver 2015